Eduardo Chicharro ist der Name folgender Personen:

* Eduardo Chicharro y Agüera (1873–1949), spanischer Maler
 Eduardo Chicharro Briones (1905–1964), spanischer Maler und Lyriker